

Geografia

Germania 
 Coblenz – antico nome tedesco di Coblenza, città extracircondariale (Renania-Palatinato)
 Coblenz – ex comune ora frazione di Göda, comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)

Namibia 
 Coblenz – villaggio nel distretto di Okakarara (Otjozondjupa)

Trasporti 
 Coblenz – antico nome tedesco della Sicilia, nave ospedale della Regia Marina italiana

Pagine correlate 
 Koblentz – comune tedesco nel circondario dell'Uecker-Randow (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Koblenz – pagina di disambiguazione